Dette er en liste over mandlige danske landsholdsspillere – fodboldspillere, som har spillet for Danmarks fodboldlandshold. Alle spillere med 25 landskampe eller flere er med på listen. En oversigt over samtlige danske landsholdsspillere kan findes i DBU's landsholdsdatabase (se under Eksterne henvisninger).

Spillere som er aktive i dag er markeret med fed skrift. Sidst opdateret den: 1. december 2022

 Eksterne henvisninger 
 DBUs landsholdsdatabase med data på alle landsholdsspillere
 DBU Club 50 
 DBU 25-49 games 


 
Fodboldlandsholdsspillere
Fodbold
Sport
Fodboldspillere